Hold fast (lied), een lied van de componist Agathe Backer Grøndahl
 Hold fast (single), een single van de christelijke rockband MercyMe
 Hold Fast: Acoustic Sessions, een album van de punkband Face to Face
 Hold Fast (album), een album van rockband The Crookes
 Holdfast, een plaats in Engeland